Die Sprache der Vögel bezeichnet
Die Sprache der Vögel (Mythologie)
Die Sprache der Vögel (Hochzeitsmarsch) – Hochzeitsmarsch für Schauspiel von Jean Sibelius
Die Sprache der Vögel (Film) – ein deutscher Film aus dem Jahr 1991 (Produktion: Deutscher Fernsehfunk, Regie: Fred Noczynski)
Die Sprache der Vögel (Chaqani) (Mir ʿAli Schir Nawāʾi)

Siehe auch
 „Vogelsprache“, siehe unter Vogelgesang
 Die Konferenz der Vögel, mystische Dichtung von Fariduddin Attar